Иван Колычёв:
 Колычёв, Иван Андреевич Лобан — в 1499—1502 годах был наместником в Новгороде.
 Колычёв, Иван Андреевич Чёрный — воевода при Василии III.
 Колычёв, Иван Семёнович Пупок — воевода при Василии III.